Физулинский район () — административно-территориальная единица Азербайджанской Республики. Административный центр — город Физули.

География 
Район расположен в западных предгорьях Карабахского хребта и в долине реки Аракс. Граничит на юге с Исламской Республикой Иран, на юго-западе — с Джебраилским, на западе — с Ходжавендским, на севере — с Агджабединским, а на востоке — с Бейлаганским районами.

История 
Физулинский район образован 8 августа 1930 года. Первоначально именовался Карягинским. 24 января 1939 года один сельсовет Карягинского района был передан в Ждановский район. В 1959 году переименован в честь классика азербайджанской поэзии Мухаммеда Физули.

11 августа 1993 года армянские вооружённые формирования при поддержке танков (до 35 единиц Т-72) начали наступления в направлении райцентра — Физули. 20 августа город был окружён и занят армянскими силами. 22 августа под давлением сил противника, из-за отсутствия подкреплений и боеприпасов оборонявшие район части 160-го азербайджанского полка вынуждены были отступить и оставить весь район. Согласно отчёту Human Rights Watch, некоторые бежавшие мирные жители были убиты армянскими вооружёнными формированиями при обстреле сёл и городов уже после отступления азербайджанских военных частей из района.

С лета 1993 года по осень 2020 года северо-западная часть района, включая административный центр Физули, контролировалась непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР), согласно административно-территориальному делению которой эти земли были включены в Гадрутский и Мартунинский районы НКР. Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН 1993 года данные территории рассматривались как оккупированные армянскими силами.

В ходе Горадизской операции в январе 1994 года большая часть Физулинского района была возвращена под контроль Азербайджана.

Осенью 2020 года Физулинский район вновь стал ареной активных боёв между армянскими и азербайджанскими силами в ходе Второй карабахской войны. В первый же день военных действий, 27 сентября, азербайджанская сторона объявила об установлении контроля над пятью сёлами района, прежде находившимися под контролем НКР. 17 октября 2020 года в видеообращении к нации президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанская армия, среди прочих населённых пунктов, освободила административный центр района — город Физули. Бои продолжились и в следующие недели. По сообщению Министерства обороны Азербайджана, к 31 октября азербайджанская армия установила контроль почти над всей территорией Физулинского района.

12 ноября в районе начал службу местный отдел Службы государственной безопасности Азербайджана.

Население 
Согласно Всесоюзной переписи 1989 года население района составляло 89 417 человек.

По переписи населения 2009 года население Физулинского района составляло 115 500 человек, а на 1 января 2019 года — 132 400 человек.

На 2020 год население района составляло 134 333 человека, почти половина населения являлась вынужденными переселенцами и проживала за пределами района.

Национальный состав

Административное устройство 

Площадь района составляет 1386 км². С 1991 года входит в состав Верхне-Карабахского экономического района, который 7 июля 2021 года был переименован в Карабахский экономический район.

В районе 2 города: районный центр — город Физули (в западной части района) и город Горадиз (в восточной части района).

Культура 
В 1930—1949 годах и вновь с 1989 года в районе действует Физулинский государственный драматический театр. Во время Карабахской войны театр неоднократно оказывался в зоне боевых действий. После войны и до 2003 года находился в городе Сумгайыт. С ноября 2003 года театр вернулся в Физулинский район. В настоящее время Физулинский драмтеатр располагается в здании Горадизского городского дома культуры.

Образование 
В районе 81 общеобразовательная школа, из них 1 начальная, 5 общеобразовательных, 74 средних и 1 гимназия.

Транспорт 

На территории района расположена железнодорожная станция в городе Горадиз. По состоянию на ноябрь 2020 года является конечной станцией на линии Баку—Алят—Джульфа, далее линия была разобрана в ходе Карабахской войны.

В январе 2021 года президент Азербайджана дал указание о строительстве в городе Физули международного аэропорта. 26 октября 2021 года состоялось его открытие. В церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Достопримечательности 
 Каракепектепе — археологический памятник
 Мавзолей — XIII век (село Ахмедаллар)
 Мавзолей Шейха Бабы — XIII век (село Бабы)
 Мавзолей Мирали — XIV век (село Ашаги-Вейселли)
 Мечеть Гияс ад-Дина — XVII век (село Гаргабазар)
 Каравансарай — XVII век (село Гаргабазар)

Карта

Примечания

Ссылки 
 Физулинский район на сайте консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге

 
Объекты, названные в честь Физули